Damernas individuella mångkamp i rytmisk gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes den 27-29 augusti.

Medaljörer

Resultat
24 tävlande deltog i det individuella kvalet den 27 augusti.

De tio främst placerade i kvalet fick delta i finalen den 29 augusti.

Kval

Final

Referenser